DJ Mehdi (настоящее имя Мехди Фаверис-Исседи (); 20 января 1977, О-де-Сен — 13 сентября 2011;) — французский музыкальный продюсер и диджей тунисского происхождения — направления хип-хоп и хаус. Выступал в составе групп Different Teep, Ideal J, Mafia K’1 Fry, Carte Blanche. Выпускал свой материал в основном на лейбле Ed Banger Records.

13 сентября 2011 Мехди праздновал с друзьями на крыше своего дома. Погиб при падении вследствие обвала крыши.

Дискография (частично)

Альбомы 
Ideal J
 Original Mc’s Sur Une MIssion (1996)
 Le Combat Continue (1998)
113
 Ni barreaux, ni barrières, ni frontières (1998)
 Les Princes De La Ville (1999)
 Fout La Merde (2002)
Karlito
 Contenu Sous Pression (2001)
Mapei
 Cocoa Butter Diaries (2009)
Solo work
 The Story Of Espion (2002)
 Des Friandises Pour Ta Bouche (2005)
 Lucky Boy (2006)
 Lucky Boy at Night (2007)

Singles 
 «Wonderbra» («Paradisiaque», Mc Solaar) (1997)
 «Classik» / «Au Fond De Mon Cœur» / «Esclave 2000» («Touche D’Espoir», Assassin) (2000)
 «A L’Anciene» / «Les Points Sur Les I Remix» («Les Points Sur Les I», Intouchable) (2000)
 «Le Ssem» / «Le Jeu de La Mort» («La Vie Avant La Mort», Rohff) (2001)
 «Couleur Ebène» («Ouest Side», Booba) (2006)
 «I am Somebody» («I am Somebody», DJ Mehdi, real: So_Me) (2007)
 «Signatune» (2007)

Ремиксы 
 1997 Koma — «Realite Rap» (DJ Mehdi RMX)
 1998 113 — «Les Evadés» (Remix)
 1999 Cassius — «Feeling for You» (Cambridge Circus Mix)
 2000 Joakim Lone Octet — «Oleg Dans Les Bois» (DJ Mehdi Remix)
 2000 Manu Key — «Si Tu Savais» (Remix)
 2001 Akhenaton — «K (AKH)» (DJ Mehdi Remix/DJ Mehdi Instrumental Remix)
 2002 Next Evidence — «Dance On» (DJ Mehdi Remix/DJ Mehdi’s Dub)
 2002 Etienne de Crécy — «Out of My Hands» (DJ Mehdi Remix)
 2003 Asian Dub Foundation — «Fortress Europe» (Techno Organisation Remix)
 2004 Wayne Shorter — «Footprints» (Dub aka DJ Mehdi Remix)
 2006 Architecture in Helsinki — «In Case We Die»
 2006 New Young Pony Club — «Ice Cream» (DJ Mehdi Remix)
 2007 Outlines- «Just a Lil' Lovin» (album)
 2008 Sam Sparro — «21st Century Life»" (DJ Mehdi Secret Disco Dub)
 2009 Erol Alkan & Boys Noize — «Death Suite» (DJ Mehdi’s Simple Acid Edit)
 2009 Miike Snow — «Burial» (DJ Mehdi Remix)
 2010 Zombie Nation — Overshoot (DJ Mehdi Remix)

Примечания 

Диджеи Франции
Родившиеся в 1977 году